«Карлскруна» () — хокейний клуб з міста Карлскруна, Швеція. Виступає у ШХЛ. Клуб заснований в 2001 році. Домашня арена клубу «Теленор Арена Карлскруна» вміщує 3 464. Кольори клубу червоно-білі.

Історія 
Клуб за 14 років свого існування кваліфікувався з 3 дивізіону до елітного. Сезон 2014/15 особливо вражаючий в історії клубу, завдяки надійному данському воротарю Патріку Гальбрайту, найкращому асистенту Джоелу Келлману та снайперу Філіпу Крусеману ХК «Карлскруна» вийшов за підсумками сезону до елітного дивізіону.

Статистика

Посилання 
 Сайт ХК «Карлскруна»  

Хокейні клуби Швеції
Хокейні клуби, засновані 2001
Карлскруна